Глу́ша  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Глуша — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области. 
 Глуша — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.